ÖKF steht für:
 Österreichisches Kulturforum
 Österreichisches Kuratorium für Fischerei und Gewässerschutz

Siehe auch:
 OKF

OKF